Benthem ist der Familienname folgender Personen:

 Hinrich Ludolf Benthem (1661–1723), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent der Generaldiözese Harburg
 Johan van Benthem (* 1949), niederländischer Logiker
 Bob Johannes van Benthem (1921–2006), niederländischer Patentjurist; Präsident des Europäischen Patentamts

Benthem ist Teil des Namens von:

 Benthem Crouwel, 1979 von Jan Benthem und Mels Crouwel gegründetes Architekturbüro

Siehe auch:
 Bentem
 Bentham